Пузиков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Известные носители:

 Пузиков, Александр Иванович (1911—1996) — литературовед, заслуженный работник культуры РСФСР, главный редактор издательства «Художественная литература».
 Пузиков, Анатолий Михайлович (1925—2001) — советский военный.
 Пузиков, Валерий Николаевич (род. 1963) — генеральный директор ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы» (2007—2010), муж младшей сестры бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (2007—2012) Галины, объявлен в федеральный розыск.
 Пузиков, Вячеслав Михайлович (1947—2014) — советский учёный в области материаловедения и технологии монокристаллических материалов.
 Пузиков, Иван Михайлович (1901—1982) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Пузиков, Сергей Тимофеевич (1916—1962) — советский партийный и государственный деятель.

Примечания